Messier 71 (M71) – gromada kulista gwiazd
 Tampella M71 – fiński moździerz